Monteils (Aveyron)
 Monteils (Gard)
 Monteils (Tarn-et-Garonne)